Jadranski otoci
 Lukovac (Mljet), otočić južno od Mljeta
 Lukovac (Hvar), otočić južno od Hvara
 Lukovac (Korčula), otočić južno od Korčule
 Lukovac (Lopar), otočić uz obalu Raba, kod mjesta Lopar
 Lukovac (Mag), otočić istočno od Raba, kod otočića Mag
 Lukovac Mali, otočić u skupini Lastovaca
 Lukovac Srednji, otočić u skupini Lastovaca
 Lukovac Gornji, otočić u skupini Lastovaca

Rijeke i potoci
 Lukovac (pritoka Save)

 Ostalo
 Vjetroelektrana Lukovac